Modrá jeskyně je označení vodou zatopené jeskyně, jejíž interiér má v důsledku lomu světla modrou barvu. Příklady jsou:
 Modrá jeskyně (Capri) — na italském ostrově Capri
 Modrá jeskyně (Biševo) — na chorvatském ostrově Biševo
 Modrá jeskyně (Kastelorizo) — na řeckém ostrově Kastelorizo (známá také jako Phokialí)
 Modrá jeskyně (Malta) — na Maltě